Трудовой кодекс — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде; является одним из основных источников трудового права. В большинстве случаев «трудовыми кодексами» называются не специально разработанные своды норм, а механически объединённые законы и правительственные постановления, принятые в разное время.

Кодификация трудового законодательства впервые была произведена во Франции в 1910 году. В Трудовом кодексе Франции детально фиксировались законодательные нормы об условиях труда, порядке найма, условиях увольнения, трудовых гарантиях и другие аспекты трудового права. В 1918 году в России был принят первый трудовой кодекс — Кодекс законов о труде РСФСР. После Второй мировой войны трудовые кодексы получили распространение и в других странах.

Генеральная конференция Международной организации труда занимается разработкой международных трудовых норм в виде конвенций и рекомендаций. Данные нормы образуют международный трудовой кодекс, охватывающий такие вопросы, как занятость, свобода на объединение в союзы, продолжительность рабочего дня, миграция в поисках рабочих мест, защита прав женщин и молодежи, предотвращение несчастных случаев на производстве, пособия и компенсации, проблемы колониального труда, положение моряков и социальное обеспечение. Эти нормы должны лишь приниматься во внимание государствами, которые не обязаны принимать их, вводить их у себя или ратифицировать.

Трудовые кодексы разных стран 
 Германия — 
 Казахстан — 
 Камерун — 
 Канада — 
 Квебек — 
 Литва — 
 Литовская ССР — 
 Польша — 
 Россия — Трудовой кодекс Российской Федерации
 РСФСР — Кодекс законов о труде РСФСР
 Украина — Кодекс законов о труде Украины
 Франция — 
 Чехия — 
Кыргызстан - Трудовой кодекс Кыргызской Республики

См. также 
 Фабричное законодательство

Примечания